En Pologne, Łysów est le nom de :

 Łysów, village de la voïvodie de Mazovie,
 Łysów, village de la voïvodie de Sainte-Croix.